Marion Jones (tennisster), Amerikaans tennisspeelster (1879–1965)
 Marion Jones (atlete), Amerikaans atlete (1975)